Hejre har flere betydninger:
 Hejre (græs) – en planteslægt i græsfamilien.
 Hejrer – en fuglefamilie.

Se også